Ю́щенко — украинская фамилия. Фамилия «Ющенко» образована от имени Ефим, по-украински «Юхим», (уменьшительное «Юсько»).
Вместе с суффиксом -енко фамилия Ющенко дословно означает «сын Юська».

Известные носители 
 
 Ющенко, Алексей Яковлевич (1917—2008) — украинский и советский поэт, писатель и журналист.
 Ющенко, Анатолий Александрович (род. 1938) — депутат Государственной Думы.
 Ющенко, Андрей Иванович — агроном-хлопковод, Герой Социалистического Труда (1951);
 Ющенко, Артемий Павлович (1895—1968) — штурман, физик, гидрограф-геодезист.
 Ющенко, Валентин Тимофеевич (1913—1986) — русский советский писатель, публицист.
 Ющенко, Валерий Пименович (род. 1945) — советский и российский военачальник, заместитель командующего 43-й ракетной армией РВСН, генерал-лейтенант.
 Ющенко, Виктор Андреевич (род. 1954) — третий президент Украины.
 Ющенко, Владимир Викторович (род. 1928) — металлург, Герой Социалистического Труда (1971);
 Ющенко, Галина Васильевна (1927—2017) — советский и российский учёный-эпидемиолог и инфекционист. 
 
 Ющенко, Игорь Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист и тренер.
 Ющенко, Пётр Андреевич (род. 1946) — депутат Верховной Рады Украины.
 Ющенко, Юлиана Михайловна (род. 1984) — белорусская легкоатлетка.
 Ющенко, Ярослав Петрович (род. 1980) — депутат Харьковского областного совета.

Двойная фамилия 
 Караскевич-Ющенко, Стефания Стефановна (1863—1818) — прозаик.

См. также 
 Отравление Ющенко — попытка отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко во время ужина 5 сентября 2004 года.
 Правительство Ющенко — состав Кабинета Министров Украины под председательством Виктора Ющенко, действовавший в декабре 1999 года — мае 2001 года.

Примечания